Вячесла́в Кондра́тьев:

 Кондратьев, Вячеслав Васильевич (1938—2021) — советский и российский учёный в области систем обработки информации, член-корреспондент РАН.
 Кондратьев, Вячеслав Игоревич (род. 1965) — советский и российский специалист по авиации и военный историк.
 Кондратьев, Вячеслав Леонидович (1920—1993) — русский советский писатель и поэт, автор военной прозы, художник-оформитель.